Премія Гільдії кіноакторів США за найкращий каскадерський ансамбль в телесеріалах введена з 2008 року.

Лауреати та номінанти 

Тут наведено повний список номінантів.

2000-ні

2010-ті

2020-ті

Посилання 
 Офіційний сайт

Премія Гільдії кіноакторів США